Courcy puede referirse a: 

 Courcy, comuna francesa en Calvados.
 Courcy, comuna francesa en Mancha.
 Courcy, comuna francesa en Marne.